Мао́ — місто, столиця острова Менорка, Автономна область Балеарські о-ви, Іспанія (каталанські країни). До 21 липня 2006 р. мало назву Мао́н.
 Мао — місто в Чаді.
 Мао — китайське прізвище.